Anomotaenia är ett släkte av plattmaskar. Anomotaenia ingår i familjen Dilepididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Anomotaenia